Касьяновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Касьяновка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Касьяновка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 
 Касьяновка — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Касьяновка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Касьяновка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Касьяновка — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

Украина 
 Касьяновка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Касьяновка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Касьяновка — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Касьяновка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.

См. также 
 Касьянов
